А́нхель Фабиа́н Ди Мари́я Эрна́ндес (; ) — аргентинский футболист, полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины.

Воспитанник клуба «Росарио Сентраль», в 2007 году Ди Мария переехал в Европу, подписав контракт с португальской «Бенфикой». 3 года спустя футболист за 25 млн евро был куплен мадридским «Реалом», в составе которого Ди Мария стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. В августе 2014 года полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед». Заплаченные за его трансфер 59,7 млн фунтов стали рекордом для английских клубов. Проведя один сезон в Манчестере, в 2015 году Ди Мария перешёл за 63 млн евро в «Пари Сен-Жермен».

С 2008 года Ди Мария регулярно вызывается в сборную Аргентины. Обладатель золотой медали пекинской Олимпиады (2008), победитель Копа Америка 2021 года и чемпион мира 2022 года. Участник четырёх чемпионатов мира (2010, 2014, 2018, 2022). Первый футболист в истории, забивавший мячи в финалах континентального первенства, чемпионата мира и Олимпийских игр.

Клубная карьера

Ранние годы 
Анхель Ди Мария родился 14 февраля 1988 года в Росарио в семье Мигеля и Дианы Ди Мария. Семья жила небогато. Родители Анхеля работали на угольном складе и с раннего детства и он, и две его сестры, помогали им.

Ди Мария начал играть в футбол по рекомендации врача, так как он был очень подвижным ребёнком и нуждался в спорте, чтобы куда-то деть свою энергию.Он начал свои выступления с 7-летнего возраста в команде своего родного города «Атлетико Эль Торито», откуда в 13 лет перешёл в «Росарио Сентраль». Именно в этом клубе впервые заявил о себе. В 17-летнем возрасте Ди Мария дебютировал в играх за основной состав своей команды в матче с «Индепендьенте» в последнем туре Апертуры-2005. Через пару лет к нему появился интерес со стороны европейских клубов. Среди них был и российский «Рубин», с которым футболист практически достиг договорённости о переходе в начале 2007 года, однако Анхель передумал в самый последний момент.

«Бенфика» 

После отличного выступления и победы на молодёжном чемпионате мира 2007 (в ходе турнира игрок забил 3 гола) Ди Марию купила португальская «Бенфика» за 6 миллионов евро. Президент «Бенфики» Луиш Фелипе Виейра заявил, что покупает отличную замену Симау Саброзе на ближайшие 5 лет.

В 2008 году Ди Мария стал олимпийским чемпионом. Он забил победный гол с передачи Лионеля Месси на 105-й минуте четвертьфинального матча против сборной Нидерландов. На 58-й минуте финального матча против сборной Нигерии Ди Мария забил единственный гол в матче, и Аргентина во второй раз в своей истории стала победителем Олимпийского футбольного турнира.

После первых двух сезонов без чемпионских титулов (клуб выиграл только кубок лиги), «Бенфика» выдала успешный в национальных первенствах год. В сезоне 2009/10 клуб не только сохранил у себя кубок лиги, но и стал чемпионом Португалии. Игра аргентинца обратила на себя внимание многих европейских грандов.

«Реал Мадрид» 

«Королевский клуб» официально оформил трансфер игрока 28 июня 2010 года. Соглашение было рассчитано на 6 лет. Сумма трансфера составила от 25 млн евро плюс 5 млн после внесения игрока в заявочный лист клуба. Ди Мария сказал после перехода: «Я очень рад, что стал футболистом „Реала“. Давно мечтал о том, чтобы выступать в ведущих чемпионатах Европы. Этот факт придаст мне ещё больше сил в матчах за сборную Аргентины и дай Бог, чтобы я приехал в Мадрид чемпионом мира». 29 августа он дебютировал в составе клуба в матче первого тура чемпионата Испании против «Мальорки». 18 сентября Ди Мария забил первый гол за «Реал», принеся победу своей команде в игре с «Реал Сосьедадом». Десять дней спустя он забил свой первый гол в Лиге чемпионов, который принёс мадридцам победу в матче против «Осера». 19 декабря 2010 года Ди Мария забил гол «Севилье», который также принёс «Реалу» победу. Три дня спустя, 22 декабря в первом матче 1/8 финала Кубка Испании Ди Мария отдал 3 голевые передачи: 2 на Карима Бензема и 1 на Криштиану Роналду. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов он забил третий и последний гол в ворота «Лиона», и таким образом помог «Реалу» преодолеть стадию 1/8 Лиги чемпионов впервые за последние 7 лет. Ди Мария забил третий гол «Реала» в ворота «Тоттенхэм Хотспур» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 20 апреля 2011 года в финале Кубка Испании с «Барселоной» он был удалён на 120-й минуте дополнительного времени после того, как получил вторую жёлтую карточку. «Реал» победил со счётом 1:0, единственный гол забил Криштиану Роналду после подачи Ди Марии, который выиграл свой первый трофей в «Реале». 1 мая 2011 года аргентинец провёл свой 50-й матч за «Реал». По окончании сезона футболист заявил, что хотел бы улучшить условия своего контракта.

7 ноября 2011 года Ди Мария получил травму задней поверхности бедра и выбыл из строя на месяц. 3 декабря 2011 года в матче с хихонским «Спортингом» Ди Мария забил гол ударом с острого угла, за что после завершения игры получил похвалу от главного тренера команды Жозе Моуринью. В декабре Анхель обратился к руководству «Реала» с просьбой увеличить заработную плату с 1,8 млн до 3,5 млн евро в год. 12 июня контракт был продлён до 2018 года.

24 августа 2012 года в первом матче Суперкубка Испании забил второй гол за «Реал», тем самым оставив неплохие шансы на ответную игру в Мадриде; встреча окончилась счётом 3:2. В ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

«Манчестер Юнайтед» 
26 августа 2014 года Ди Мария подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 59,7 миллиона фунтов стерлингов, что стало трансферным рекордом для английских клубов. В команде он получил футболку с номером «7». 30 августа дебютировал за «красных дьяволов», выйдя в стартовом составе на матч с «Бернли». 14 сентября в игре против «Куинз Парк Рейнджерс» Ди Мария забил свой первый гол в составе «Манчестер Юнайтед», а также отдал голевую передачу на Хуана Мату. «Юнайтед» победил в этой встрече со счётом 4:0. 29 ноября в матче с «Халл Сити» аргентинец получил травму, в результате чего был вынужден пропустить несколько матчей. 4 января 2015 года Анхель вернулся на поле, выйдя на замену Фалькао в матче 1/32 кубка Англии с «Йовил Таун». В этом матче аргентинец сумел забить гол на 90-й минуте, обеспечив победу «Юнайтед» со счётом 2:0.

«Пари Сен-Жермен» 
После неудачного сезона в «Манчестер Юнайтед» Ди Мария принял решение покинуть Англию и 6 августа 2015 года стал футболистом «Пари Сен-Жермен», подписав контракт до 2019 года. Сумма трансфера составила 63 млн евро.

23 апреля 2016 года в финале Кубка Франции против «Лилля» забил решающий гол на 74-й минуте.

20 мая 2022 года сообщалось на сайте клуба, что полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария покинет французский клуб после завершения сезона.

«Ювентус» 
После окончания контракта с «Пари Сен-Жермен» Ди Мария подписал контракт с итальянским «Ювентусом» на один год. Дебютировал за клуб 15 августа 2022 года в матче против «Сассуоло», сначала отличившись голом, а затем ещё также отдал результативную передачу, однако на 66 минуте был заменён из-за полученной травмы. В матче 14 сентября 2022 года сыграл свой 100 матч в Лиге чемпионов УЕФА против лиссабонской «Бенфики».

23 февраля 2023 года оформил хет-трик за «Ювентус» в матче одной шестнадцатой финала Лиги Европы против «Нанта».

Карьера в сборной 
В 2007 году Ди Мария был вызван в молодёжную сборную Аргентины на молодёжный чемпионат Южной Америки в Парагвае. В том же году принял участие и в молодёжном чемпионате мира в Канаде. Забил 3 мяча и помог Аргентине стать чемпионом.

Год спустя Ди Мария и некоторые его товарищи по команде из молодёжной сборной до были вызваны в олимпийскую сборную для участия в летней Олимпиаде в Пекине. Аргентинцы сумели выиграть золотые медали, а Анхель записал на свой счёт два победных мяча в плей-офф — в четвертьфинале со сборной Нидерландов (2:1) и в финальном матче с командной Нигерии (1:0).

6 сентября 2008 года дебютировал во основной сборной в матче с командой Парагвая.

Принял участие в трёх чемпионатах мира (2010, 2014 и 2018), причём по итогам бразильского мундиаля Анхель был включён в шорт-лист номинантов на «Золотой мяч» (приз лучшему игроку турнира).

В 2021 году на Кубке Америки в финале забил победный мяч в ворота бразильцев, а Аргентина стала победителем турнира.

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира в Катаре забил мяч в ворота сборной Франции на 36-й минуте матча, а Аргентина стала победителем турнира.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения

Командные 
«Бенфика»
 Чемпион Португалии: 2009/10
 Обладатель Кубка португальской лиги (2): 2008/09, 2009/10

«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2011/12
 Обладатель Кубка Испании (2): 2010/11, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Испании: 2012
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014

«Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (5): 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка французской лиги (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20
 Обладатель Кубка Франции (5): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Франции (5): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Сборная Аргентины
 Чемпион мира среди молодёжи: 2007
 Олимпийский чемпион: 2008
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022
 Чемпион мира: 2022

Личные 
 Футболист года в Аргентине: 2014
 Лучший ассистент чемпионата Испании: 2013/14
 Лучший ассистент чемпионата Франции: 2015/2016
 Лучший игрок финала Лиги чемпионов УЕФА: 2014
 Лучший ассистент Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14
 Входит в состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14
 Входит в состав символической сборной чемпионата мира: 2014
 Входит в состав символической сборной мира по версии УЕФА: 2014
 Входит в состав символической сборной мира по версии ФИФА: 2014

Личная жизнь 

30 июля 2011 года Ди Мария женился на Хорхелине Кардосо. 22 апреля 2013 года у пары родилась дочь Миа. 3 ноября 2017 года родилась вторая дочь Пиа.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Реал Мадрид» 
 Статистика

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Аргентины по футболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Ювентус»
Фигуранты «Архива Пандоры»